Просек може бити:

 Просек (средња вредност), појам који означава просечну вредност
 Просек (Нишка Бања), насељено место у градској општини Нишка Бања
 Просек (тврђава), средњовековна тврђава на реци Вардару
 Просек (ТВ филм), телевизијски филм из из 1974. године

Види још 
 Просеко